Édenté : sans dents ou à qui il manque des dents.
 Les Édentés : groupe de Mammifères dans les classifications du , distribués à présent dans trois ordres indépendants : les Xénarthres (tatous, fourmiliers, et paresseux), les Pholidotes (pangolins), et les Tubulidentés (oryctéropes).